Иван Сиволап:
  Сиволап, Иван Данилович (1918—1941) — Герой Советского Союза.
 Сиволап, Иван Кузьмич (1909—1968) — советский государственный деятель.